La edición 102.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 26 de mayo y el 8 de junio de 2003 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas, el mismo número de tenistas con el que comenzó el cuadro individual femenino

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el español  Juan Carlos Ferrero  logrando el  único título que lograría en un torneo del Gran Slam al imponerse en la final al neerlandés Martin Verkerk.  

En la competición individual femenina la victoria fue para la belga  Justine Henin logrando el primero de los cuatro títulos que obtendría en París  al imponerse a su compatriota Kim Clijsters. Con esta victoria Justine Henin se convirtió en el primer tenista belga (hombre o mujer) en ganar un título del Grand Slam

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 2003
Deporte en Francia en 2003